Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., pracoval od roku 1993 do roku 2012 na různých pozicich ve VZP ČR. Od září 2012 definitivně změnil úřednickou pozici za pozici odborného asistenta nejprve na LF UP a následně na FZV UP. V roce 2016 působil na MZČR odboru strategií a koncepcí.

V současné době je děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cilem je zlepší společenské vnímání nelékařských profesi a zajistit dostatečně financování zdravotnických studijních programů. 

Vzhledem k faktu, ze FZV UP nemá ani po 15. letech své existence vlastní prostory., je jeho cílem tyto prostory získat.